

Ліне — село в гміні Львувек Новотомиського повіту Великопольського воєводства
 Ліне — село в гміні Беліце Пижицького повіту Західнопоморського воєводства